L'Attaque de l'hôpital militaire de Kaboul peut concerner :
 l'attaque terroriste du 8 mars 2017, revendiquée par l'État islamique, perpétrée contre l'hôpital militaire Daoud Khan de Kaboul, en Afghanistan (placé sous le régime de la république islamique d'Afghanistan) ; 
 l'attentat perpétré le 2 novembre 2021 contre le même édifice, également revendiqué par l'État islamique, l'Afghanistan étant alors contrôlé par les talibans qui ont instauré l'émirat islamique.